Сайти́ев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Сайтиев, Адам Хамидович (род. 1977) — российский борец вольного стиля; брат Бувайсара Сайтиева.
 Сайтиев, Бувайсар Хамидович (род. 1975) — российский борец вольного стиля.